Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности 1990 прошёл 24 марта 1990 года в городе Экс-ле-Бен, Франция.

Всего было проведено 4 забега — мужчины (дистанция 12 км), женщины (8 км), а также забеги юниоров (8 км) и юниорок (6 км). Также разыгрывались победители в командном первенстве — складываются четыре лучших результата от страны и по сумме наименьшего времени определялись чемпионы. В командном зачёте среди мужчин победила Кения, а среди женщин — Советский Союз. Команда СССР в составе Елены Романовой, Надежды Галямовой, Ольги Назаркиной и Регины Чистяковой с минимальным отрывом в одно очко обошла команды Эфиопии. Кроме того, Елена Романова заняла в личном первенстве третье место.

Результаты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности